Гризе́тка (от ) — молодая девушка, горожанка (швея, модистка, белошвейка, хористка, продавщица и тому подобное), легкомысленного поведения и не самых строгих правил.

Как неологизм слово введено во французский язык в XVII в. (жизнь гризеток в Латинском квартале Парижа неоднократно изображалась во французских романах, пьесах, комедиях и тому подобное), и уже в XIX веке в Париже считали, что существует три типа женщин: гризетка, модистка и львица.

Само слово произошло от  — серый, поскольку гризетки обычно носили платье серого цвета.

Французский писатель Шарль-Поль де Кок (1794—1871) посвятил им новеллу «Гризетки» (1837). Им посвятил свои строки Жюль Жанен в книге «Французы, нарисованные ими самими», а также и другие писатели и поэты.

В Париже имеется памятник гризетке, у входа в сквер Жюля Ферри (Square Jules-Ferry), названного в честь французского государственного деятеля.

См. также 
 Субретка

Примечания

Ссылки 
 Эжен Сю. Агасфер. 1993 р. т. 3.
 'Grisettes'  in France in the Age of Les Miserables , Mount Holyoke College. /проверено 12 дек 2020/
 Что дало название одному из типажей парижанок — гризетке 

Французские фразы
Типы персонажей
Женщины Франции
Проституция во Франции